Тегель ():
 Тегель — район Берлина;
 Тегель (аэропорт) — аэропорт в одноимённом районе Берлина;
 Тегель (дворец) — дворец в Берлине;
 Тегель, Эрик Ёранссон — шведский историк (1563—1636).
 Тегель (тюрьма) — тюрьма в районе Тегель.

См. также 
 Тегельское озеро